Головни — топоним:

 Головни — деревня в Вороновском районе Гродненской области Беларуси.
 Головни — деревня, Юрьянский район, Кировская область, Россия
 Головни — княжеский род.
 Головни — дворянский род